Fumiko Hayashi se poate referi la:
 , poetă și romancieră japoneză
 , politiciană japoneză